Учум — посёлок в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Златоруновского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 26 км к югу от районного центра Ужура.

Транспорт 
Железнодорожная станция «Учум».

Население

Примечания

Ссылки 
 Учум на карте Wikimapia

Населённые пункты Ужурского района